Lindbergh ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Morrow Lindbergh (1906–2001), US-amerikanische Schriftstellerin und Ehefrau von Charles Lindbergh
 August Lindbergh (1808–1893), schwedisch-amerikanischer Landwirt und Politiker
 Charles Lindbergh (1902–1974), US-amerikanischer Pilot
 Charles August Lindbergh (1859–1924), US-amerikanischer Politiker, Vater von Charles Lindbergh
 Moritz Lindbergh (* 1964), deutscher Schauspieler
 Pelle Lindbergh (1959–1985), schwedischer Eishockeyspieler
 Peter Lindbergh (1944–2019; eigentlich Peter Brodbeck), deutscher Fotograf
 Stephanie Lindbergh (* 1952), deutschsprachige Volksmusik- und Schlagersängerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lindbergh (Missouri)
 Lindbergh (Oregon)
 Lindbergh (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Lindbergh (Mondkrater), benannt nach Charles Lindbergh
 Sega Lindbergh, Arcade-System von Sega

Siehe auch:
 Lindbergh – Mein Flug über den Ozean
 Lindberg (Begriffsklärung)